La Batalla de Alcolea puede referirse a:

 Batalla de Alcolea (1109)
 Batalla de Alcolea de Cinca
 Batalla del puente de Alcolea
 Batalla del puente de Alcolea (1808)
 Batalla del puente de Alcolea (1868)